Chute de Rock est une soirée concert de musique gratuit qui s'est déroulé de 2004 à 2010 le premier weekend d’août dans la commune de Saint-Jurs dans le département des Alpes-de-Haute-Provence (04).
La première édition a eu lieu en 2004 et sa renommée a largement dépassé les frontières de la commune.
L'édition 2010 a eu lieu le  avec à l'affiche La petite épicerie, De la Colline et la batukada Batukapeô.

Lien externe 
Pour plus d'info sur l'événement, http://www.chutederock.fr/

Festival de rock en France
Festival de musique en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Culture dans les Alpes-de-Haute-Provence
Saint-Jurs